Coutts ist der Name folgender Personen:

 Alicia Coutts (* 1987), australische Schwimmsportlerin
 Angela Burdett-Coutts, 1. Baroness Burdett-Coutts (1814–1906), britische Adlige und Philanthropin
 Dudley Coutts Stuart (1803–1854), britischer Politiker
 Emily Coutts (* 1989), kanadische Filmschauspielerin
 Hugo Money-Coutts, 8. Baron Latymer (1926–2003), britischer Peer und Politiker (parteilos)
 John Coutts (1872–1952), britischer Gärtner
 Joseph Coutts (* 1945), römisch-katholischer Bischof von Faisalabad in Pakistan
 Michael Coutts (* 1985), neuseeländischer Skeletonpilot
 Morton W. Coutts (1904–2004), neuseeländischer Bierbrauer und Erfinder
 Paul Coutts (* 1988), schottischer Fußballspieler
 Ronald T. Coutts (1931–2017), britisch-kanadischer Pharmakologe
 Russell Coutts (* 1962), neuseeländischer Segler
 Walter Fleming Coutts (1912–1988), britischer Kolonialbeamter

Coutts steht für:
 Coutts & Co AG, eine Schweizer Bank und Tochtergesellschaft der britischen Royal Bank of Scotland
 Coutts (Alberta), eine Ortschaft in Kanada